Biała Róża – niemiecka organizacja antyfaszystowska
 Biała Róża – wieś w województwie łódzkim
 Biała Róża – osada leśna w woj. wielkopolskim
 Biała Róża – włoska partia polityczna
 Biała Róża – powieść z cyklu Czarna Kompania
 Biała Róża (film)
 Róża biała